Dóczy József (1779–1856) cisztercita rendi szerzetes, pap, tanár
 Dóczy József (1863–1913) nótaszerző
 Dóczy József (?) politikus, Budapest XVII. kerületének polgármestere (1990–1994)